Gnaeus Servilius Caepio ist der Name folgender Personen:

* Gnaeus Servilius Caepio (Konsul 253 v. Chr.), römischer Patrizier
 Gnaeus Servilius Caepio (Konsul 203 v. Chr.) († 174 v. Chr.), römischer Patrizier und Feldherr
 Gnaeus Servilius Caepio (Konsul 169 v. Chr.), römischer Patrizier
 Gnaeus Servilius Caepio (Konsul 141 v. Chr.), römischer Patrizier, Censor 125 v. Chr.